Алакюла () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Алакюла — село у волості Кастре повіту Тартумаа.
 Алакюла — село у волості Ляенеранна повіту Пярнумаа.
 Алакюла — село у волості Мяр'ямаа повіту Рапламаа.